William, Bill o Billy Knight pueden referirse a:

Arte y Entretenimiento 

 William Frederick Knight (1933-2022), actor de doblaje estadounidense
 William Henry Knight (1823-1863), pintor y retratista británico

Política 

 William Knight (fallecido en 1622), miembro del parlamento británico (MP) por el antiguo distrito electoral de Hythe
 Bill Knight (nacido en 1947), ex miembro del parlamento canadiense y ejecutivo financiero
 William J. Knight (1929-2004), piloto de jet X-15 y político estadounidense
 William W. Knight (político) (1913–1987), político demócrata de Pensilvania
 William Knight (político de Wisconsin) (1843-1941), legislador y horticultor de Wisconsin
 William Grills Knight (1839-1903), alcalde de Albany, Australia Occidental

Deportes 

 William Knight (luchador) (nacido en 1988), luchador estadounidense de pesos semipesado de artes marciales mixtas (MMA)
 Billy Knight (baloncesto) (1979-2018), jugador de baloncesto estadounidense que fue a la universidad en UCLA
 William Knight (voleibol) (nacido en 1964), jugador de voleibol canadiense
 Billy Knight (nacido en 1952), jugador de baloncesto estadounidense y actual ejecutivo dentro de la NBA que fue a la universidad en Pittsburgh
 Bill Knight (boxeador) (nacido en 1951), boxeador olímpico británico
 Billy Knight (tenis) (nacido en 1935), tenista británico
 William Knight (futbolista), portero de fútbol inglés del Southampton (1911-1913)

Otros 

 William Angus Knight (1836-1916), escritor, profesor y filósofo británico
 William Bruce Knight (1786-1845), decano de la universidad de Llandaff
 William Knight (arquitecto) (1840-1923), arquitecto en Nottingham
 William Knight (pirata), bucanero inglés operativo en la región caribe
 William Knight (mártir) (1572-1596), mártir católico martirizado en 1596
 William Knight (obispo) (1475-1547), miembro de la corte del rey Enrique VIII y obispo de Bath and Wells
 William W. Knight (editor) (1909–1981), abogado, legislador estatal, editor del The Oregon Journal
 William James Knight, militarr estadounidense y ganador de la Medalla de Honor

Enlaces externos 
 

Nombres propios
Wikipedia:Desambiguación